Orlja est un toponyme qui peut désigner :
Orlja, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Orlja, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.